Монументальное кладбище (; «Чимитеро монументале») — некрополь в Милане. Одно из двух крупнейших кладбищ города, считается одним из самых богатых надгробными украшениями и памятниками в Европе, среди известных мастеров, работавших на кладбище — Бутти, Энрико, Данте Парини, Паоло Трубецкой.

История 
Создано по проекту Карло Макъячини. Открыто в 1866 году.

Известные захоронения 
На кладбище были похоронены Джузеппе Верди (через месяц останки были перенесены в Casa Di Riposo per Musicisti также в Милане), Лука Бельтрами, Арриго Бойто, Владимир Горовиц, Сальваторе Квазимодо, Алессандро Мандзони, Филиппо Томмазо Маринетти, Бруно Мунари, Эмилио Прага, Анна Радиус, Титта Руффо, Карло Тенка, Артуро Тосканини и другие выдающиеся личности.

Есть еврейский участок, там похоронен Герман Эйнштейн (1847—1902), отец Альберта Эйнштейна

В кинематографе 
На кладбище снят ряд эпизодов итальянского фильма «Я — это любовь».

Примечания

Ссылки 
Кладбища Милана
Появились в 1866 году
Достопримечательности Милана